La sentenza (Das Urteil) – racconto di Franz Kafka (1912)
La sentenza (La sentence) – film diretto da Jean Valère (1959)
The Statement - La sentenza (The Statement) – film diretto da Norman Jewison (2003)
La sentenza – testo teatrale di Ciro Fontana tratto dalla "Storia della Colonna Infame" di Alessandro Manzoni

Pagine correlate 
Sentenza (ordinamento italiano)
Sentenza (disambigua)